«Осенние корабли» — советский рисованный мультипликационный фильм по одноимённой сказке Сергея Козлова, о том, как Ёжик придумывал себе море.

Сюжет 
Ёжик мечтает о своём море — с шумом волн, с кораблями. Набрав воды в озерце, Ёжик несёт к себе домой кусочек моря. Медвежонок предлагает Ёжику не мучиться, а лечь на зиму спать. Но Ёжик боится зимнего одиночества. Он спрашивает белку, где взять корабли. Но та рекомендует ему не заниматься ерундой. Но вот он встречает Волка. Разговорчивый Волк вырезает для Ёжика кораблик из деревяшки. И вот, теперь у Ёжика есть дома море и корабль на волнах. Умиротворённый, он засыпает, и ласковое море окружает его со всех сторон.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Переиздания на DVD 
Мультфильм многократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов.
 «Трям! Здравствуйте!». (Крупный план) Сборник мультфильмов.
 «Трям! Здравствуйте!» Сборник мультфильмов.
 «Белогривые лошадки» (Твик-Лирек) Сборник мультфильмов.
 «Для самых маленьких» Сборник мультфильмов.
 «Любимые песенки» Сборник мультфильмов.
 «Спокойной ночи, малыши! Неделя 2-я». (Источник — Аниматор.ру)

См. также 
 Трям! Здравствуйте!
 Зимняя сказка
 Удивительная бочка
 Ёжик в тумане

Литература

Ссылки 
 
 «Осенние корабли» на портале «Ежепедия»
 Творческое объединение «ЭКРАН»
 Осенние корабли на сайте Ежиный портал

Рисованные мультфильмы СССР 1982 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Юрия Бутырина
Экранизации сказок Сергея Козлова
Мультфильмы о говорящих медведях
Мультипликационные телефильмы СССР